Обсерватория Пизе — астрономическая обсерватория, основанная в 1985 году в национальном парке Севен около озера Пиз, Франция. Обсерватория принадлежит Société Astronomique de Montpellier.

История обсерватории 
Обсерватория была основана в 1985 году, а строительство купола было завершено в 1987 году. В честь обсерватории назван астероид 18623 Pises.

Инструменты обсерватории 
 80-мм телескоп
 210-мм рефлектор
 400-мм Кассегрен
 500-мм рефлектор

Направления исследований 
 Астрометрия и поиск новых астероидов

Основные достижения 
 Открыто 21 астероид с 1997 по 2005 года
 5104 астрометрических измерений опубликовано с 1996 по 2011 года

Сотрудники обсерватории 
 Lopez, J. M. - открыл 43 астероида
 Jacquey, A
 Blanc, J. H.
 Demeautis, C. - открыл около 5 астероидов
 Cavadore, C. - открыл 1 астероид
 Sombart, J

Примечания

Ссылки 

Публикации наблюдений в Центре малых планет:
 Астрометрические наблюдения малых планет

Публикации в базе данных NASA ADS:
 Поиск по слову «Pises»

См. также 
 Список астрономических инструментов
 Список кодов обсерваторий

Астрономические обсерватории по алфавиту
Астрономические обсерватории Франции
Здания и сооружения, построенные в 1985 году
Гар
Появились в 1985 году во Франции
1985 год в науке